Il doppio del torneo di tennis Vitosha New Otani Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Barbara Paulus che hanno battuto in finale 1–6, 6–1, 6–4 Sabrina Goleš e Katerina Maleeva.

Teste di serie
 Sabrina Goleš /  Katerina Maleeva (finale)
 Andrea Betzner /  Emilse Rapponi-Longo (semifinali)
 Iva Budařová /  Sandra Wasserman (semifinali)
 Ann Devries /  Julie Salmon (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Vitosha New Otani Open 1988